Frank Elliott (ator)
 Frank Elliott (ciclista)